Cet article recense les  de Silésie, en Pologne.

Statistiques 
La voïvodie de Silésie compte 167 , dont :
 96 rurales
 22 mixtes
 49 urbaines

Liste

Articles connexes 

 Gmina
 Liste des gminy